

Ньюфейн — місто, штат Нью-Йорк
 Ньюфейн — місто, штат Вермонт
 Ньюфейн — селище, штат Вермонт
 Ньюфейн — переписна місцевість, штат Нью-Йорк